Граци́нский — русская семинаристская фамилия (от  — любезный,  — изящество, элегантность).

Известные носители:
 Грацинские — российский княжеский род.
 Грацинский, Василий Васильевич (1897—1918) — уездный военный комиссар Ржева, командир специальных отрядов для подавления контрреволюционных выступлений, участник Первой мировой и Гражданской воин.
 Грацинский, Иван Флорович (1800—1887) — известный российский педагог, директор Пермской гимназии в 1844—1887 годах, почётный гражданин Перми.
 Грацинский, Михаил Флорович (1800—?) — профессор греческой словесности, директор Нижегородского дворянского института.

См. также 
 
 Грацианов

Примечания